Il singolare del Tennis Channel Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Lleyton Hewitt era il detentore del titolo, ma ha perso al 2º turno contro Julien Benneteau.

Sam Querrey ha vinto in finale 4–6, 6–3, 6–4, contro Kevin Anderson.

Teste di serie

  Fernando González (secondo turno)
  Lleyton Hewitt (secondo turno)
  Marcos Baghdatis  (secondo turno)
  Guillermo Cañas  (semifinal)

 Potito Starace (secondo turno, ritirato)
 Michaël Llodra (primo turno)
 Robin Söderling (ritirato)
 Nicolas Kiefer (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Tennis Channel Open 2008
ATP Tour 2008